Zygmunt Łobaczewski (1869-?), pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Zygmunt Łobaczewski (-1919), major kawalerii Wojska Polskiego